Gáspár János (1816–1892) pedagógus, tanfelügyelő, könyvszerkesztő
 Gáspár János (1849–?) főjegyző, földbirtokos, országgyűlési képviselő
 Gáspár János (1859–1938) tanár, vegyész, unitárius egyházi tanácsos
 Gáspár János (1869–1943) esperes-plébános
 Gáspár János (1898–1963) római katolikus pap, az amerikai Magyar Katolikus Liga elnöke
 Gáspár János (1899–1989) orvos, antropológus, pszichiáter
 Gáspár János (1941) Jászai Mari-díjas rendező, dramaturg